Tapa kan syfta på:

Tapa (barktyg) – ett barktyg som används på öar i Stilla havet

Geografi

Estland 

 Tapa (Estland), ort, Lääne-Viru län, Tapa vald, 
 Tapa Airport, flygplats, Lääne-Viru län, Tapa vald,  
 Tapa vald, kommun, Lääne-Viru län,

Indonesien 

 Kecamatan Tapa, distrikt, Gorontalo, 

Robotskapade Estlandförgreningar
Robotskapade Indonesienförgreningar